Sytový je zřícenina hradu v severní části obce Dolní Sytová.

Historie 
Hrad byl založen již ve 13. století. Na hradu sídlil roku 1322 Havel Houba z Lemberka. Poté se hrad stává majetkem rodu Valdštejnů. V roce 1437 se Sytový naposledy zmiňuje jako centrum vlastního panství.

V devadesátých letech zde probíhal archeologický průzkum.

Popis 
Hrad se skládal ze dvou částí. První, téměř lichoběžníkového tvaru je rovná, beze stop jakékoliv zástavby. Archeologický výzkum J. Prostředníka zde našel pozůstatky dřevěných konstrukcí. Druhá část leží níže a jediné patrná stopa je zde prohlubeň středověkého původu, mohlo by jít o pozůstatek studny či cisterny.

Odkazy

Reference 

Zříceniny hradů v okrese Semily
Hrady založené ve 13. století
Lemberkové
Háje nad Jizerou